Die Iran International 2020 im Badminton fanden vom 4. bis 8. Februar 2020 in Shiraz statt.

Sieger und Platzierte

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2020
Badminton 2020
Sport (Schiras)